Clairaut ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des Kraters Barocius und westlich von Breislek.
Der Krater ist sehr stark erodiert und der Kraterrand im südlichen gänzlich überlagert von den Nebenkratern Clairaut A und Clairaut B.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Alexis-Claude Clairaut offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Clairaut auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)